

Гейлорд — місто, штат Канзас
 Гейлорд — місто, штат Мічиган
 Гейлорд — місто, штат Міннесота